Missione eroica (Public Hero Number One) –  film statunitense del 1935 diretto da J. Walter Ruben 
Missione eroica (Eskapade) –  film tedesco del 1936 diretto da Erich Waschneck
Missione eroica (The Flemish Farm) –  film britannico del 1943 diretto da Jeffrey Dell
Missione eroica - I pompieri 2 –  film italiano del 1987 diretto da Giorgio Capitani